O espanhol Rafael Nadal era o atual campeão, mas preferiu não participar desta edição.

Federico Delbonis conquistou o título da competição ao vencer o italiano Paolo Lorenzi por 4–6, 6–3, 6–4.

Cabeças de chave

Tabela

Finais

Chave 1

Chave 2
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Quartas de final
| RD4=Semifinais

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= S Giraldo
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=5
| RD1-score01-3=3
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= T Bellucci
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= J Reister
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=1
| RD1-seed04=
| RD1-team04= A Haider-Maurer
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= M Kližan
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= G Clezar
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= R Haase
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= J Souza
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= A Bedene
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= A Montañés
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= F Volandri
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= F Delbonis
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=WC
| RD2-team01= T Bellucci
| RD2-score01-1=77
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=
| RD2-team02= A Haider-Maurer
| RD2-score02-1=64
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=3

| RD2-seed03=
| RD2-team03= M Kližan
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= M Granollers
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=WC
| RD2-team05= J Souza
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=3r
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= A Montañés
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= F Delbonis
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= N Almagro
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=2

| RD3-seed01=WC
| RD3-team01= T Bellucci
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= M Kližan
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= A Montañés
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= F Delbonis
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=WC
| RD4-team01= T Bellucci
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=77
| RD4-score01-3=4
| RD4-seed02=
| RD4-team02= F Delbonis
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=65
| RD4-score02-3=6
}}

Qualificatório

Cabeças de chave

 Dušan Lajović (Partida de classificação)
 Diego Sebastián Schwartzman (Partida de classificação)
 Pere Riba (Qualificado)
 Facundo Bagnis (Partida de classificação)

 Rogério Dutra Silva (Qualificado)
 Potito Starace (Qualificado)
 Máximo González (Partida de classificação)
 '''Gastão Elias (Qualificado)

Qualificados

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave principal
 Chave de classificação

S